Bruno Porto (Rio de Janeiro, 18 de julho de 1971) é um designer gráfico e pesquisador brasileiro com projetos de design e ilustração premiados e expostos nas Américas, Ásia, África e Europa, e incluídos em mais de cinquenta publicações internacionais. É Mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília e membro do Conselho Editorial da Serifa Fina Editora, desde 2012, e do Conselho Consultivo do Comitê Tipos Latinos Brasil, desde 2018. Atualmente vive nos Países Baixos, onde realiza pesquisa de doutorado na School of Humanities and Digital Sciences da Tilburg University.

É autor dos livros 
 Memórias Tipográficas das Laranjeiras, Flamengo, Largo do Machado, Catete e adjacências (2003, 2AB Editora) 
 Porto+Martinez 1996>2004 (co-autor, 2005, J.J.Carol), 
 Asian Graphics NOW! (2010, Taschen)
 Vende-se Design (2011, 2AB Editora)
 Logotipo versus Logomarca (organizador e co-autor, 2012, 2AB Editora). 
 Como o Botafogo conquistou a China (2014, Imã Editorial)
 10ª Bienal Brasileira de Design Gráfico (co-organizador, 2014, Editora Blucher) 
 André Stolarski: Fale mais sobre isso (co-autor, 2014, Imã Editorial)
 Dingbats Brasil (2015, RioBooks)
 Perguntas ao objeto: Inquietudes de pesquisadores em comunicação (co-organizador, 2016, FAC-UnB)
 Correndo maratonas em meio a um enxame: Vinte projetos de design gráfico (co-autor, 2017, IESB)
 Sétima Bienal de Tipografia Latino-Americana Tipos Latinos (co-autor, 2017, IESB)
 12ª Bienal Brasileira de Design Gráfico (co-autor, 2017, Editora Blucher)
 Typographic Memories of Rio de Janeiro (2019, Serifa Fina)

Foi Coordenador do Núcleo de Ilustração do Instituto de Artes Visuais (IAV) entre 1997 e 2001, onde integrou o Conselho Editorial da Revista DESIGNE (1998-2006). Atuou junto à ADG Brasil - Associação dos Designers Gráficos como membro da Coordenação Rio de Janeiro (2002-2004), da Diretoria (2004-2007), do Conselho de Ética (2009-2011), e do Conselho Consultivo (2013-2020). Integrou também o Conselho Consultivo da Adegraf - Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal  (2012-2018), o Conselho Diretor da SIB - Sociedade dos Ilustradores do Brasil  (2011-2017) e a Coordenação Brasileira da Bienal de Tipografia Latino-Americana Tipos Latinos (2011-2017). Foi Curador da 12ª Bienal Brasileira de Design Gráfico (Brasília, 2017) e Curador e Coordenador-Geral da 10ª Bienal Brasileira de Design Gráfico (São Paulo, 2013), tendo participado, em diversas formas, da organização de outras quatro edições do evento (em 2004, 2006, 2009 e 2015).

De 1996 a 2006 foi professor da Escola de Design do Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro, quando passou a lecionar na Visual Communication School do Raffles Design Institute em Xangai, China. Em 2012 retornou ao Brasil, onde assumiu a função de Coordenador Executivo do Comitê Tipos Latinos Brasil, responsável pela Bienal de Tipografia Latino-Americana. Em Brasília, lecionou e coordenou o curso de Graduação Tecnológica em Design Gráfico no Centro Universitário IESB entre 2012-2017, atuando também como Coordenador da Área de Educação, Formação, Capacitação e Pesquisa do Colegiado Setorial de Design da Secretaria de Cultura do Distrito Federal (2014-2017).

Bruno Porto é filho de Carlos Porto, arquiteto, sobrinho de Roberto Porto, jornalista, e primo de Roby Porto, locutor esportivo.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro